Bridgeport har flere betydninger:

Stednavne

USA 
 Bridgeport, Alabama
 Bridgeport, Chicago
 Bridgeport, Connecticut
 Bridgeport, Illinois
 Bridgeport, Iowa
 Bridgeport, Californien
 Bridgeport, Kentucky
 Bridgeport, Michigan
 Bridgeport, Nebraska
 Bridgeport, New Jersey
 Bridgeport, New York
 Bridgeport, Ohio
 Bridgeport, Oklahoma
 Bridgeport, Pennsylvania
 Bridgeport, Texas
 Bridgeport, Washington
 Bridgeport, West Virginia
 Bridgeport, Wisconsin

Barbados 
 Bridgeport, Barbados